Skat peut faire référence à :
 skat, un jeu de cartes originaire d'Allemagne où il est extrêmement populaire.
 un des noms traditionnels de l'étoile Delta Aquarii, aussi appelée Scheat
 Mikoyan-Gourievitch Skat, un drone militaire russe,
 Skat, un des plus grands yachts privés